Landslide () — многозначное понятие.

 «Landslide» — песня Dixie Chicks.
 «Landslide» — песня Оливии Ньютон-Джон.
 Landslide (2014) — документальная работа американского журналиста Джонатана Дармана о президентах США Линдоне Джонсоне и Рональде Рейгане
 Landslide: True Stories (2017) — сборник эссе американской переводчицы Минны Проктор.
  (2021) — роман американской писательницы Сьюзан Конли.
  (2021) — 3-я часть документальной трилогии американского журналиста Майкла Вольфа о президенте США Дональде Трампе.

См. также